Louis Martel peut désigner :

 Louis Martel (1813-1892), homme politique français ;
 Louis Martel (1899-1961), homme politique français.